Ро́ман Ва́йденфеллер (; родился 6 августа 1980 года в Дице) — немецкий футболист, вратарь. Большую часть карьеры провёл в клубе «Боруссия» Дортмунд. С ней дважды становился чемпионом Германии (в 2011, 2012 годах). Чемпион мира в составе сборной Германии.

Клубная карьера 
Карьеру футболиста Роман Вайденфеллер начал в молодёжной команде клуба Оберлиги «Шпортфройнде Айсбахталь», откуда в 1996 году был приглашён в молодёжную команду «Кайзерслаутерна», где провёл 40 матчей за два сезона.

В 2000 году футболист стал игроком основной команды клуба, но через два года, отыграв за основную команду «Кайзерслаутерна» всего 6 матчей перешёл в дортмундскую «Боруссию». С 2003 года, после ухода голкипера-ветерана «Боруссии» Йенса Леманна в лондонский «Арсенал», стал основным вратарём клуба. Дебютировал за новый клуб 17 декабря 2003 года в матче против бывшей команды «Кайзерслаутерна». В 2015 году Вайденфеллер уступил место в воротах швейцарцу Роману Бюрки.

В мае 2017 года Роман продлил контракт с «Боруссией» до лета 2018 года.

В апреле 2018 года стало известно о том, что сезон 2017/18 станет последним в карьере Романа Вайденфеллера, а прощальный матч вратаря состоялся 7 сентября 2018 года на домашнем стадионе «Боруссии» — Зигналь Идуна-парк.

Карьера в сборной 
Впервые в сборную страны Роман Вайденфеллер был вызван в 1997 году, приняв участие в составе юниорской сборной Германии в чемпионате мира по футболу для юниоров 1997 года, проходившем в Египте. Сборная Германии заняла на турнире четвёртое место, а Роман Вайденфеллер был назван лучшим вратарём чемпионата.

В 1999—2001 годах футболист был игроком молодёжной сборной Германии, проведя за неё 3 матча. Впервые в основную сборную вызван в ноябре 2013 года. Первую игру провёл 19 ноября 2013 года против Англии в Лондоне. Немцы победили со счётом 1:0, а Вайденфеллер не допустил ни одной ошибки в матче. Был вызван в качестве второго вратаря сборной на чемпионат мира 2014 года и завоевал с командой титул чемпионов мира. Его пятая и одновременная последняя игра за национальную сборную состоялась в июне 2015 года — Вайденфеллер вышел в основе на матч против сборной Гибралтара. Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Йоахима Лева.

Достижения 
Командные

 «Боруссия» (Дортмунд)
 Чемпион Германии (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Германии (2): 2011/12, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Германии (3): 2008, 2013, 2014
 Финалист Лиги чемпионов: 2012/13

 Сборная Германии
 Чемпион мира: 2014

Личные
 Лучший вратарь чемпионата мира по футболу для юниоров: 1997
 Лучший вратарь Бундеслиги: 2013/2014

Статистика выступлений 
по состоянию на 13 января 2017 г.

Личная жизнь 
3 марта 2016 года у Романа Вайденфеллера и его жены модели Лизы Розенбах родился сын Леонард.

Примечания

См. также 
 «Боруссия» Дортмунд
 Сборная Германии по футболу

Ссылки 
 Профиль на сайте «Боруссии» Дортмунд
 Профиль на fussballdaten.de
 Профиль на national-football-teams.com
 Профиль на soccerbase.com
 Профиль на worldfootball.net

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кайзерслаутерн II»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Чемпионы мира по футболу